

Musica 
 Melodia – componente del linguaggio musicale
 Melodija (in alfabeto cirillico: Мелодия) – casa discografica di stato della ex-Unione Sovietica
 Melodia Records – etichetta discografica statunitense
 Melodía – album di Melody del 2004
 Melodia – album dei The Vines del 2008
 Melodia – album di Sanah del 2020

Persone 
 Andrea Melodia – giornalista italiano
 Nicolò Melodia – politico italiano
 Tommaso Melodia – politico italiano

Altri progetti